Sprandel ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob Friedrich Sprandel (1828–1895), deutscher Wundarzt und Geburtshelfer
 Rolf Sprandel (1931–2018), deutscher Historiker